Fernex bezeichnet

 einen alternativen Namen der französischen Gemeinde Ferney-Voltaire
 den Familiennamen der elsässischen Politikerin, Pazifistin und Umweltschützerin Solange Fernex